Stellina peut désigner :
 Stellina, une automobile de type spyder fabriquée par le constructeur italien Autobianchi entre 1963 et 1965 ;
  Stellina, une série télévisée d'animation française créée par Lucia Zei ;
 Stellina, une liqueur fabriquée dans le département français de l'Ain à Belley par les Frères de la Sainte Famille.
 Stellina, un télescope tout-en-un créé par la société Vaonis.
 Stelline, un type de pâtes

Notes